Résultats détaillés du simple dames de l'édition 2010 des Internationaux de France de tennis qui se déroule du 23 mai au 5 juin 2010.

La compétition est remportée par Francesca Schiavone qui bat Samantha Stosur en finale.

Faits marquants 
 La Belge Kim Clijsters, ex- mondiale et alors  au classement WTA, déclare forfait pour l'événement.
 Finaliste en 2008 et 2009, la Russe Dinara Safina, tête de série , est éliminée au premier tour par la Japonaise Kimiko Date, 39 ans, qui devient ainsi la joueuse la plus âgée à avoir battu une joueuse du top 10 WTA.
 Svetlana Kuznetsova, tenante du titre, est éliminée dès le  par sa compatriote et tête de série  Maria Kirilenko.
 C'est la première fois depuis l'édition 1978 que les quatre demi-finalistes en lice n'ont gagné aucun titre du Grand Chelem auparavant.
 En battant à la suite Justine Henin, Serena Williams et Jelena Janković, Samantha Stosur devient la première joueuse de l'histoire à battre trois anciennes (ou actuelles) numéros 1 mondiales à la suite dans un même tournoi du Grand Chelem. À l'occasion de sa qualification pour la finale, elle devient la première Australienne à atteindre ce stade de la compétition à Paris depuis Wendy Turnbull en 1979.
 C'est également le cas pour Francesca Schiavone, qui, elle, devient la première Italienne de l'ère Open à se qualifier pour la finale des Internationaux de France et à la gagner.

Forfaits 

  Kim Clijsters (10, pied gauche déchiré les muscles) →  Stéphanie Dubois
  Sabine Lisicki (47, blessure gauche à la cheville) →  Johanna Larsson
  Peng Shuai (48, maladie) →  Bethanie Mattek-Sands
  Anna-Lena Grönefeld (84, blessure au pied gauche) →  Ekaterina Bytchkova
  Sania Mirza (91, blessure au poignet droit) →  Anne Keothavong
  Urszula Radwańska (108, blessure au dos) →  Katie O'Brien

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2010
France Simple dames
Tennis en France en 2010
Tennis en mai 2010
Tennis en juin 2010